Качка — рід птахів родини Качкових.
 Качки — тварини, птахи родини Качкових
 Качка — аеродинамічна схема літального апарата, при якій органи поздовжнього управління розташовані попереду крила.
 Качка — розмовне позначення псевдоінформації, фальшивої, вигаданої сенсації, іноді явної брехні, очевидної своєю безглуздістю і неправдивістю.
 Качка — морський термін, дворога металева деталь для кріплення рухомого такелажу, те ж саме, що й кнага
 Качка — частина самотоки (вид мотовила), звіяшок (пристрою для намотування ниток на шпулю човника). Являє собою тонку вузьку дощечку, до обох кінців якої прикріплені шворки, що другими кінцями захоплюють кінці листвиць, перешкоджаючи їхньому розходженню.
 Качка — частина ткацького верстата
 Качка — розмовне позначення хитавиці (від  < качаться — «гойдатися», «хитатися»)

 Качка — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Качка — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Качка — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства

 Качка — село, Глазовський район, Удмуртія, Росія

 Качка Тарас Андрійович — український громадський діяч

Примітки